Надежда Тимофеевна Финогенова (19.03.1926 — 10.10.2012) — советский, российский театровед, цирковед, редактор книг по теории и практике различных жанров эстрады и сценических искусств.

Биография 

Отец — Финогенов Тимофей Захарович. Отчим — Осипов Геннадий Владимирович (с 1940 г.). Мать — Баскина Вера Павловна. Муж — Юрий Нехорошев. Сын — Александр Нехорошев.

1926 — родилась в г. Харцызск Донецкой области.

1932 — пережила тяжелейший голод на Украине.

Мать, которая была в разводе, забрала ее в Москву, где работала машинисткой и брала уроки вокала. С помощью дяди Александра Павловича Баскина, профессионального революционера, работавшего в секретариате Н. К. Крупской, удалось определить юную Надежду в специализированный детский дом в Москве, где, начиная с 1935 года воспитывались дети участников гражданской войны в Испании.

1940 — завершение пребывания в детском доме.

1945-48 — работала киномехаником в различных организациях и кинотеатрах г. Москвы, училась в библиотечном техникуме.

1948—1953 — учеба в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) на театроведческом факультете (мастер П. А. Марков, завлит МХАТ в 1924-49 гг).

1957-92 — работала в издательстве «Искусство»: редактором, заведующей редакцией литературы по эстраде, цирку и народному сценическому творчеству, консультантом.

Редакторская работа 
В качестве редактора и заведующей редакцией выпустила десятки книг, заслуженно пользовавшихся успехом у читателей. Среди них:

 А.Александров-Федотов, «Ты покоришься мне, тигр!»;
 Е.Кузнецов, «Цирк»;
 В.Поляков, «Товарищ смех»;
 М.Местечкин, «В театре и в цирке»;
 Ю.Дмитриев, «Цирк в России. От истоков до 1917»;
 В.Вульф, «А. И. Степанова — актриса Художественного театра»;
 В.Вульф, «От Бродвея немного в сторону»;
 А.Вадимов, М.Тривас, «От магов древности до иллюзионистов наших дней»;
 А.Таланов, «Братья Дуровы»;
 Сб. «Московский Художественный театр в советскую эпоху»;
 С.Берто, «Эдит Пиаф»;
 Р.Славский, «Виталий Лазаренко»;
 Б.Гарги, «Театр и танец Индии»;
 Сб. «Игорю Ильинскому — артисту и человеку»;
 О.Грекова-Дашковская, «Старые мастера оперетты»;
 Н.Нурджанов, «Таджикский театр»;
 З.Кох, «Вся жизнь в цирке»;
 Н.Кинкулькина, «Александр Санин. Жизнь и творчество».

Н. Т. Финогеновой посвящена специальная статья в энциклопедии «Цирк» (авторы: А. Шнеер и Р. Славский; глав. ред. Ю. Дмитриев), в которой упомянуты выдающиеся деятели отечественного и мирового циркового искусства за 200 лет.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Театроведы России
Персоналии:Цирк
Театроведы СССР